Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА 2005/2006.

В рамках квалификации было проведено три раунда. В зависимости от еврокубкового коэффициента, который имеют клубы, команды стартуют с определённого раунда. Клубы, имеющие более высокий коэффициент, имеют преимущество при жеребьёвке.

Команды, проигравшие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, примут участие в первом раунде Кубка УЕФА.

Первый квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 24 июня 2005 года в Ньоне.

Так как «Ливерпуль», действующий победитель турнира, по итогам чемпионата Англии 2004/2005 не попал в четвёрку клубов, получающих место в Лиге чемпионов, УЕФА предоставил ему специальную квоту и место в первом квалификационном раунде.

Первые матчи прошли 12-13 июля, ответные — 19-20 июля 2005 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 24 июня 2005 года одновременно с жеребьёвкой первого раунда.

Звёздочкой обозначены клубы с коэффициентом обыгранного соперника.

Первые матчи прошли 26-27 июля, ответные — 2-3 августа 2005 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 29 июля 2005 года в Ньоне.

Звёздочкой обозначены клубы с коэффициентом обыгранного соперника.

Первые матчи прошли 9-10 августа, ответные — 23-24 августа 2005 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2005/2006